Біле озеро — топонім, назва водойм і населених пунктів на території Білорусі, Росії, та України.

Озера

Білорусь 

 Біле озеро — озеро в Берестейському районі Берестейської області
 Біле озеро — невелике озеро в Верхньодвінському районі Вітебської області
 Біле озеро — невелике озеро в Россонському районі Вітебської області
 Біле озеро — невелике озеро в Россонському районі Вітебської області

Росія 

 Біле озеро — озеро на північному заході Вологодської області
 Біле озеро — озеро в Рязанській області, що входить до групи Клепиковських озер

Україна 

 Біле озеро — озеро в Одеському районі Одеської області
 Біле озеро — озеро у Броварах Київської області
 Біле озеро — озеро у Володимирецькому районі Рівненської області
 Біле озеро — озеро в Любешівському районі Волинської області
 Біле озеро — озеро в Херсонській області
 Біле озеро — озеро в Харківській області
 Біле озеро — озеро в Києві

Населені пункти

Росія 

 Біле Озеро — селище неподалік Сєверодвінська Архангельської області
 Біле Озеро — село в Майнському районі Ульяновської області